Lontovž je lahko:

Lontovž, potok, desni pritok Save pri Zagorju ob Savi 
Lontovž, ljubljanska palača na Novem trgu kjer ima sedež Slovenska akademija znanosti in umetnosti